Saattuajaakassak bezeichnet:
 Saattuajaakassak (Insel, Ikermiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattuajaakassak (Insel, bei Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland